Styracosterna  — група птахотазових динозаврів з підряду Iguanodontia.

Філогенія 
Філогенічна кладограма згідно з Andrew McDonald, 2012.

Примітки 

Орнітоподи